Aristoxenos (griechisch , lateinisch Aristoxenus) ist der Name folgender Personen:

Aristoxenos von Tarent, griechischer Philosoph und Musiktheoretiker im 4. Jahrhundert v. Chr.
Aristoxenos von Selinus, griechischer Dichter des 7. Jahrhunderts v. Chr.
Aristoxenos (Mediziner), griechischer Arzt im 1. Jahrhundert n. Chr.
ein Archon aus Thespiai des 3. Jahrhunderts v. Chr.
ein athenischer Archon des 1. Jahrhunderts  v. Chr.
ein Bildhauer auf Lemnos
ein Münzstempelschneider aus Metapont
Aristoxenos aus Kappadokien, paganer Philosoph des 4. Jahrhunderts n. Chr.

Siehe auch:
Aristoxenus, der jüngere, Pseudonym des Johann Mattheson